90446 Truesdell – asteroide della fascia principale
 Clifford Ambrose Truesdell – matematico, filosofo e storico della scienza statunitense